Embryo, jong ontwikkelingsstadium van een levend wezen

 Embryo (boek), een medische thriller van de Amerikaanse schrijver Robin Cook.
 Embryo (band), Duitse progressive rockband, opgericht in 1969
 Embryo Records, voormalig platenlabel
 Embryo (Pink Floyd), lied van Pink Floyd uit 1970
 Embryo (Black Sabbath), lied van Black Sabbath uit 1971
 Embryo (Shreeve), het debuutalbum van Mark Shreeve uit 1980
 Embryo (Dir En Grey), lied van Dir En Grey uit 2002
 Embryo (film), sciencefiction-/horrorfilm uit 1976
 Embryo (video game), videospel voor de Commodore Amiga uit 1994